Canada steht für:

 Canada, Staat in Nordamerika (englische und französische Schreibweise), siehe Kanada
 Canada (Einheit), ein Flüssigkeitsmaß
 Canada Dry, eine Getränkemarke
 Canada Park, Naherholungsgebiet in der Nähe von Jerusalem
 O Canada, die Nationalhymne des Staates Kanada
 Canada Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika; siehe Kanada-Gletscher
 Canada Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Canada Stream, Fluss im Viktorialand, Antarktika

Orte:

 Canada (Hampshire), Stadt in England
 Canada (Kansas), US-amerikanische Stadt in Kansas
 Canada (Kentucky), Ort im Muhlenberg County, Kentucky
 Canada (North Carolina), US-amerikanische Stadt in North Carolina
 Canada Bay City, lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat New South Wales und Teil von Sydney
 Canada Creek Ranch, US-amerikanische Ortschaft im Bundesstaat Michigan
 New Canada, US-amerikanische Ortschaft im Bundesstaat Maine

Personen:

 Cody Canada (* 1976), US-amerikanischer Countrysänger
 Ron Canada (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:

 Canada Hose Company Building, in Cumberland, Maryland, ID-Nr. 79003257
 Canada Water Wells, in Barrigada-Mangilao, GU, ID-Nr. 08000165

Siehe auch:
 Cañada
 Casa Canada
 Kanada (Begriffsklärung)

 Little Canada
 Canata
 Canhada